Oukhtomski (en  ; en russe d’avant la réforme orthographique de 1918 : Ухтомскій) est un nom famille russe porté par une famille princière. 

Oukhtomski est une transcription propre au français ; il existe une variante Oukhtomsky. Un pur francophone se contentera de prononcer . Il existe d’autres transcriptions nationales : Ukhtomsky en anglais, Uchtomski en allemand, etc. Selon la norme internationale ISO 9 de 1995 le  est à translittérer Uhtomskij et le  (ancienne graphie) est à translittérer Uhtomskìj.

Cette famille Oukhtomski tient son nom de celui du fief d’Oukhtoma qu’elle détenait au , situé au bord d’une rivière homonyme,  l’Oukhtoma.  

Cette famille est l’une des familles russes ayant gardé le titre de prince à titre de descendants des Riourikides et de Riourik.  

 

  (en ) (), chevalier ayant combattu les Tatars de la Volga en 1469 ;
 Dmitri Oukhtomski (Dmitri Vassilievitch Oukhtomski ; en ) (1719-1774), architecte ;
 Esper Oukhtomski :
  (en ) (1834-1885), officier de marine ;
 Esper Esperovitch Oukhtomski (en ) (1861-1921), poète, éditeur et orientaliste ;
  (Pavel Petrovitch Oukhtomski ; en )  (1848-1910), officier de marine.
 Constantin Oukhtomski 1818-1881 peintre d'intérieur, aquarelliste.
 André (Oukhtomski), né Alexandre Alexeïevitch Oukhtomski (1873-1937), évêque de l'Église orthodoxe russe, fusillé en 1937.
Voir aussi : 
 Kossino-Oukhtomski (en ),  district municipal de Moscou, dépendant du district administratif est.

Bibliographie

Références

Articles connexes 
 Transcription du russe en français
 Translittération des caractères cyrilliques russes
 ISO 9
 Orthographe russe avant 1918

Patronyme russe